Biografies
 Sant Genís d'Arle, notari i màrtir del , patró dels notaris
 Sant Genís de Clarmont, bisbe de Clarmont
 Sant Genís de Roma, actor i màrtir del , patró dels comediants i ballarins
 Sant Genís de la Jara, figura llegendària, venerada com a sant al camp de Cartagena
 Toponímia
 Sant Genís (Amer), nucli de població d'Amer (la Selva)
 Sant Genís dels Agudells, barri del districte barceloní d'Horta-Guinardó 
 Sant Genís de Fontanes, municipi del Rosselló
 Sant Genís (Jorba), nucli de població de Jorba (Anoia) 
 Sant Genís (Navàs), cim de Navàs (Bages) 
 Sant Genís de Palafolls, nucli de població de Palafolls (Maresme)
 Sant Genís de Vilassar
 Edificis: Església de Sant Genís, diversos indrets